Подгаев — фамилия и топоним.
 Подгаев, Григорий Ефимович (1920—1990) — советский партийный и государственный деятель.
 Подгаев — посёлок в составе Ветлевского сельского поселения Мглинского района Брянской области.
 Подгаев — сельский округ в Польше, составе гмины Опорув (Кутновский повят, Лодзинское воеводство).